Bărbulești:
 Bărbulești, Ialomița
 Gârda-Bărbulești, Alba

Vezi și 
 Bărbulescu
 Bărbulețu